Église Santa Sofia (Naples), église de Naples ;
 Église Santa Sofia (Venise), église de Venise ;

Voir aussi